Michaił Litwin (1892-1938) – radziecki polityk
 Michaił Litwin (ur. 1996) – kazachski lekkoatleta, sprinter